Джей-ліга 2001 — 9-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 4-й раз здобула Касіма Антлерс.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Arno van Zwam
 Оїва Го
 Акіта Ютака
 Нарахасі Акіра
 Огасавара Міцуо
 Фукунісі Такасі
 Фудзіта Тосія
 Хатторі Тосіхіро
 Наката Кодзі
 Will
 Янагісава Ацусі

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

2001 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу